Алло́с (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Альпы Верхнего Прованса. Входит в состав кантона Аллос-Кольмар. Округ коммуны — Кастеллан.

Код INSEE коммуны — 04006.

Впервые упоминается в 1056 году под названием Alodes.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 695 человек.

Экономика 
Основу экономики составляет туризм.

В 2007 году среди 471 лица в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 360 были экономически активными, 111 — неактивными (показатель активности — 76,4 %, в 1999 году было 79,8 %). Из 360 активных работали 341 человек (193 мужчины и 148 женщин), безработных было 19 (11 мужчин и 8 женщин). Среди 111 неактивных 20 человек были учениками или студентами, 55 — пенсионерами, 36 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Романская церковь Св. Иоанна Крестителя (XVIII век)
 Солнечные часы (1757 год)
 Церковь Сен-Себастьен
 Часовни: Сен-Жак, Сен-Лоран, Сен-Пьер, Сен-Рош, Нотр-Дам-де-Мон, Нотр-Дам-де-Лумьер, Нотр-Дам-де-Грас, Сен-Брижит, Сен-Маделен-э-Сен-Жозеф, Нотр-Дам-де-ла-Флёр

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки